Драгоман може да се односи на:
 Драгоман, град у Бугарској
 Драгоман, општина у Бугарској
 Драгомански манастир, манастир у близини града Драгомана
 Драгоманско блато, мочвара смештена источно од града Драгомана